Абрисо́вські — прізвище польського походження, поширене на території України.

Відомі носії 
 Йосип Абрисовський (1835—1916) — греко-католицький священик, громадсько-культурний діяч, член-засновник товариства «Просвіта» і товариства «Народний дім» у Косові.
 Абрисовський Савин Йосипович (1874—1900) — український композитор-аматор, художник.
 Омелян Абрисовський — просвітянин та священник з Надвірної.
 Михайло Абрисовський (1769—) — настоятель церкви Воскресіння Христового у Розвадові.
 Юліан Абрисовський (1897—) — польський військовик.

Українські прізвища
Польські прізвища